masala – mieszanka przypraw kuchni indyjskiej
 Masala – polski kolektyw muzyczny
 Masala – książka Maxa Cegielskiego
 masala movie – konwencja indyjskiego kina rozrywkowego z Bollywood
 masala chai – forma przygotowania aromatycznej indyjskiej herbaty chai